Raml steht für:
 Raml (Irak), Ort im Distrikt Ad-Dibis, Kirkuk (Gouvernement), Irak
 Raml (Sudan), Ort in Dschanub Kurdufan, Sudan

Raml ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Raml (* 1964) deutscher Organist, Cembalist und Dirigent
 Michael Raml (* 1987), österreichischer Politiker (FPÖ)

RAML steht für: 
 RAML (Software) (für: RESTful API Modeling Language), eine YAML-basierende Auszeichnungssprache zum Beschreiben von Representational State Transfer-Programmierschnittstellen

rAML steht für:
 rezidive akute myeloische Leukämie, Rückfall bei der Mehrheit der Patienten

Siehe auch:
 Raml Souk
 Ramel

Abkürzung